Jméno František Valouch nebo Walouch označuje nebo označovalo více osob:
 František Walouch (kněz) (1810–1875) – český spisovatel, kněz a národní buditel
 František Valouch (1935–2017) – český básník, literární kritik, teoretik, publicista a editor